Le Pays du Libournais est une structure de regroupement de collectivités locales françaises (Pays) située dans les départements de la Gironde et de la Dordogne.

 Le Libournais est une région naturelle de France située en Guyenne girondine, au nord-est du département de la Gironde.

Le vignoble du Libournais est une région viticole faisant partie du vignoble de Bordeaux.